Beckstein ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Beckstein (* 1943), deutscher Politiker
 Marga Beckstein (* 1945), deutsche Lehrerin

Beckstein heißt der Ort:

 Beckstein, Ortsteil der Stadt Lauda-Königshofen im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg